Cyrano kan syfta på:

 Cyrano (släkte) – ett släkte av trollsländor
 Cyrano (tidning) – en svensk kultur- och nöjestidskrift
 Cyrano de Bergerac (1619–1655), en fransk dramatiker
Cyrano (film) – en film från 2021